Хеймир Хадльгримссон (; 10 июня 1967, Вестманнаэйяр, Исландия) — исландский футбольный тренер, с 2013 по 2018 год — главный тренер национальной сборной. С 2022 года возглавляет национальную команду Ямайки.

Карьера игрока 
Родился на одном из островов архипелага Вестманнаэйяр и в 1986 году вышел на поле в составе самого большого клуба этой части Исландии — «Вестманнаэйяр». В высшем дивизионе страны провёл более 70 матчей. В 1993 году перешёл в клуб низшего дивизиона «Хёттюр», в нём приобрёл первый тренерский опыт, тренируя женскую команду клуба.

В 1994 году окончил Исландский университет, получил диплом по специальности «стоматология» с правом ведения бизнеса в этой отрасли. Некоторое время совмещал профессиональную деятельность с карьерой игрока и тренера.

С 1998 по 2007 год, уже являясь тренером «Вестманнаэйяра», выступал за клуб низшего дивизиона «КФС Вестманяэйяр», в нём и закончил карьеру игрока, перейдя на полный рабочий день в качестве тренера.

Карьера тренера 
Первый тренерский опыт получил в 1993 году в клубе «Хёттюр». Однако в полном объёме сосредоточился на тренерской работе с 1998 года. С 1998 по 2011 год в системе клуба «Вестманнаэйяра» тренировал детскую, женскую и, наконец, взрослую команду клуба.

В 2006 году получил тренерскую лицензию УЕФА. С 2011 года помощник тренера национальной сборной Исландии шведского специалиста Ларса Лагербека. С 2014 года совместно с Лагербеком является главным тренером национальной сборной. В 2016 году на чемпионате Европы сборная Исландии сначала сенсационно вышла из группы, затем на стадии 1/8 финала сенсационно обыграла сборную Англии со счётом 2:1, закончив своё участие на турнире поражением в матче 1/4 финала от сборной Франции (2:5).

Статистика тренера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии
 

Футболисты Исландии
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»

Футбольные тренеры Исландии

Тренеры ЖФК «Вестманнаэйяр»
Тренеры ФК «Вестманнаэйяр»
Тренеры сборной Исландии по футболу
Тренеры ФК «Аль-Араби» Доха
Тренеры сборной Ямайки по футболу
Выпускники Исландского университета